Октябрь () — агрогородок, входящий в Комсомольский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 54 км на северо-запад от Речицы, 25 км от железнодорожной станции Бабичи (на линии Калинковичи — Гомель), в 104 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В посёлке 5 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из короткой, широтной, улицы застроенной деревянными домами усадебного типа.

История 
Археологами выявлено городище в 1 км на северо-запад от посёлка.

Согласно письменным источникам посёлок известен с начала XIX века как селение в Речицком уезде Минской губернии.

В 1932 году жители посёлка вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 12 жителей посёлка. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок и убили 1-го местного жителя. В 1959 году посёлок входил в состав совхоза «Комсомолец» с центром в деревне Комсомольск.

Население

Численность 
2004 год — 5 дворов, 6 жителей.

Динамика 
 1850 год — 9 дворов.
 1930 год — 13 дворов, 66 жителей.
 1940 год — 29 дворов, 148 жителей.
 1959 год — 179 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 5 дворов, 6 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района